La Real y Pontificia Universidad Luliana y Literaria de Mallorca  fue una institución académica predecesora de la Universidad de las Islas Baleares.

Historia 
La Universidad fue fundada en 1483, aunque no entró en pleno funcionamiento hasta 1694, año en el que se hace efectivo su doble patronazgo: real y pontificio. Estaba compuesta de cuatro facultades: Derecho (civil y canónico), Filosofía, Teología y Medicina. Estaba dedicada al beato Ramon Llull, si bien cabe decir que fue sede de las controversias entre lulistas y antilulistas. Entre sus profesores pueden contarse distinguidos médicos, filósofos y teólogos, y en menor medida, algunos juristas, que alcanzaron cargos relevantes siempre en el ámbito regional. Deben destacarse el célebre lulista P. Raimundo Pasqual y el franciscano Fray Junípero Serra, evangelizador de California.

La Universidad Luliana tuvo un carácter eminentemente conservador, y en lo poco que innovó fue en temas filosóficos y teológicos referentes al lulismo, aunque siempre con graves problemas con la ortodoxia que imponían las órdenes religiosas, en particular los dominicos.

Al final, por Orden de Fernando VII, la Universidad fue suprimida en 1832 y convertida en Seminario Conciliar.

Referencias 
Ferrer Flórez, M.: “Controversias y luchas entre lulistas y antilulistas en el siglo XVIII” en Memòries de la Reial Academia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, Palma, 16, 2006.
Fullana Puigserver, P.: “La Reial i Pontifícia Universitat Literària de Mallorca. Entorn del fet de la supressió (1829-1835)” a Afers, 20, 1995.
Lladó Ferragut, J.: El archivo de la Real y Pontificia Universidad Literaria de Mallorca, Palma, 1946.
Lladó Ferragut, J.: Historia del Estudio General Luliano y la Real y Pontificia Universidad Literaria de Mallorca, Palma, Cort, 1973.
Llanos Gómez, R: “Devociones peligrosas: lulistas y Marrells en la Mallorca del Setecientos” en V. J. Suárez Grimón, E. Martínez Ruiz y M. Lobo Cabrera, III Reunión científica de Historia moderna (Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen), Vol. I, 1995.
Moll Blanes, I.: “La crisi de la Universitat a Mallorca”, Estudis Baleàrics, 11, 1983.
Ramis Barceló, R.: "El claustro de Leyes y Cánones de la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca" en Cuadernos Antonio de Nebrija, Madrid, 13, 2008.
Santamaría Arández, A: “Proceso de Institucionalización de la Universidad Luliana de Mallorca”, Lección Inaugural del curso 1979-1980, Palma, Universidad de Palma de Mallorca, 1979.
Santamaría Arández, A: La promoción universitaria en Mallorca. Época de Fernando el Católico (1479-1516), Universitat de les Illes Balears, Palma, 1983.
Trias Mercant, S. “Las tesis filosóficas de la Universidad Luliana” en Estudios Lulianos, 1964-1965.
Trias Mercant, S.: Història del pensament a Mallorca, Palma, 1985. 

Universidad Luliana